Miasta w Wielkiej Brytanii:
 Burley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Burley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Rutland

Miasta w USA:
 Burley – miejscowość w stanie Idaho, w hrabstwie Cassia
 Burley – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Kitsap